Мала́н-Зурхе́н — бессточное озеро в Джергинском заповеднике на территории Бурятии, расположено на западе Амутской котловины.

Площадь озера — 1,28 км², площадь водосборного бассейна — 22,8 км².

Озеро известно своими колебаниями воды. За последние 30 лет колебание уровня озера достигало 4 метров, а объём воды увеличивался и уменьшался на 9 млн м³.

Примечания 

Озёра Курумканского района
Джергинский заповедник
Бессточные озёра России